Фальер, Фалиери () — фамилия. Известные носители:
 Фальер, Арман (Fallières; 1841—1931) — французский государственный деятель, президент Франции.
 Фальер, Витале (ум. 1095) — 32-й дож Венеции.
 Фальер, Марино (1274—1355) — 55-й дож Венеции.
 Фальер, Орделаффо (ум. 1117) — 34-й дож Венеции.